Crisler ist der Familienname folgender Personen:

 B. R. Crisler (1905–1982), US-amerikanischer Journalist und Filmkritiker
 Elzie Crisler Segar (1894–1938), US-amerikanischer Comiczeichner
 Fritz Crisler (1899–1982), US-amerikanischer Footballtrainer
 Harold Crisler (1923–1987), US-amerikanischer Footballspieler